L'Aube rouge, Red Dawn en anglais, peut faire référence à :

Cinéma 
 L'Aube rouge est un film de John Milius sorti en 1984 ;
 L'Aube rouge est un film de Dan Bradley sorti en 2012, remake du précédent.

Bande dessinée 
 L'Aube rouge est un album de bande dessinée de la série Neige.